Sprawy Frankie Drake (ang. Frankie Drake Mysteries) – kanadyjski serial kryminalny kręcony od 2017 roku, składa się z 41 odcinków podzielonych na cztery sezony.

Opis fabuły 
Akcja filmu toczy się w latach dwudziestych XX wieku w Toronto w Kanadzie. Główna bohaterka Frankie Drake (Lauren Lee Smith) jest pierwszą w Toronto kobietą detektywem i wraz ze swoją przyjaciółką Trudy Clarke (Chantel Riley)    rozwiązuje kryminalne zagadki.

Obsada 
 Lauren Lee Smith jako detektyw Frankie Drake
 Chantel Riley jako Trudy Clarke
 Rebecca Liddiard jako policjantka Mary Shaw
 Sharron Matthews jako patolog Flo Chakowitz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
Filmweb 
IMDb

Kanadyjskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2017